Бобрик — многозначное слово, которое может означать то, что напоминает короткий густой ворс, а также быть распространённым славянским именем собственным: антропонимом (фамилией) и целым рядом топонимов:

 Бобрик — мужская короткая стрижка, при которой спереди оставляются стоячие волосы.

Меховые и шерстяные изделия 
 Бобрик — популярное название меха .
 Бобрик — тяжёлая шерстяная ворсовая грубосуконная плотная ткань начёсанным густым стоячим ворсом на лицевой стороне, а также изделия из такой ткани, например, тип воротника.

Фамилия 
 Бобрик, Александр Романович (род. 1927) — бригадир полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Бобрик, Борис Фёдорович (1933—2013) — российский организатор производства и общественный деятель
 Бобрик, Владислав (род. 1971) — российский велогонщик.
 Бобрик, Евгений Феофанович (род. 1972) — украинский художник, дизайнер.
 Бобрик, Иван Иванович — советский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Бобрик, Пётр Александрович — генерал-майор, участник Белого движения.

Топонимы

Реки 
 Бобрик (приток Оки)
 Бобрик (приток Дона)
 Бобрик (приток Джалга-Дунды) — река в Ставропольском крае
 Бобрик (приток Косты) — река в Брянской области
 Бобрик (верхний приток Припяти) — река в Брестской области
 Бобрик (нижний приток Припяти) — река в Гомельской области
 Бобрик (приток Псёла) — река в Сумской области
 Бобрик (приток Сулы) — река в Сумской области
 Бобрик (приток Терна) — река в Сумской области
 Бобрик (приток Тары) — река в Брянской области
 Бобрик (река, Орловская область) — река в Орловской области

Станции 
 Бобрик — ж/д станция в Киевской области.
 Бобрик — ж/д станция в Сумской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Бо́брик — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Бобрик — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Бобрик — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Бобрик — село в Комаричском районе Брянской области.
 Бобрик — село в Погарском районе Брянской области.
 Бобрик — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Бобрик — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
Бобрик — до 1964 года название деревни Горки в Комаричском районе Брянской области.

Украина 
 Бобрик — село, Коростышевский район, Житомирская область.
 Бобрик — село, Броварский район, Киевская область.
 Бобрик — село, Врадиевский район, Николаевская область.
 Бобрик — село, Гадячский район, Полтавская область.
 Бобрик — село, Белопольский район, Сумская область.
 Бобрик — село, Роменский район, Сумская область.
 Бобрик — село, Корюковский район, Черниговская область.
 Бобрик — село, Нежинский район, Черниговская область.

См. также 
 Бобрики
 Бобрик Первый
 Бобрик Второй
 Бобрик-Гора